Cet article présente les douze épisodes de la première saison de la série télévisée canadienne Les Voyageurs du temps ().

Distribution

Acteurs principaux 
 Eric McCormack  : Grant MacLaren (Voyageur 3468)
 MacKenzie Porter  : Marcy Warton (Voyageur 3569)
 Nesta Cooper  : Carly Shannon (Voyageur 3465)
 Jared Abrahamson  : Trevor Holden (Voyageur 0115)
 Reilly Dolman  : Philip Pearson (Voyageur 3326)
 Patrick Gilmore  : David Mailer

Acteurs récurrents 
 Ian Tracey  : Ray
 Arnold Pinnock  : Walt Forbes
 J. Alex Brinson  : Jeff Conniker
 Teryl Rothery  : Patricia Holden
 Alyssa Lynch  : Rene Bellamy
 Leah Cairns  : Kathryn MacLaren
 Kristine Cofsky  : Officier Boyd
 Jennifer Spence  : Grace Day
 Glynis Davies  : Jacqueline Peele

Invité Guest Stars 
 Louis Ferreira  : Rick Hall
 Karin Konoval  : Mrs. Bloom

Production

Développement

Liste des épisodes

Épisode 1 : Pilote

Épisode 2 : Protocole 6

Épisode 3 : Aleksander

Épisode 4 :

Épisode 5 : Chambre 101

Épisode 6 : Helios 685

Épisode 7 : Protocole 5

Épisode 8 :

Épisode 9 :

Épisode 10 : Kathryn

Épisode 11 : Marcy

Épisode 12 :

Notes et références 

Voyageursdutemps1